Megalomania — третий студийный альбом датско-норвежской поп-группы Aqua. Релиз состоялся 30 сентября 2011 года, 3 октября альбом вышел в цифровом виде. Альбом выпущен спустя 11 лет после релиза предыдущего альбома группы — Aquarius (2000). По версии МФПФ альбому был присвоен статус золотого, продажи в Дании составили более 10.000 копий.

Из-за существенного изменения стиля альбома по сравнению с предыдущими, отзывы музыкальных критиков были разные. Альбом, в отличие от предыдущих, не получил большой коммерческий успех и не пользовался особой популярностью в зарубежных чартах, кроме как в самой Дании.

Предыстория 
26 октября 2007 года группа объявила о возобновлении своих выступлений после распада в 2001 году. Летом 2008 года группа дала восемь концертов в восьми городах Дании в рамках музыкального фестиваля «Grøn Koncert». 25 мая 2009 года группа выпустила первый после объединения сингл «Back to the 80s», который впоследствии попал в сборник лучших песен группы. Сборник вышел 15 июня 2009 года под названием Greatest Hits. В сборник также вошли три новые песни. В феврале 2010 года группа начала работу над новым, третьим студийным альбомом в Таиланде. В этом году вместо гастролей группа сосредоточилась на работе над альбомом, с желанием создать «лучший поп-альбом в мире». В течение 18 месяцев группа написала более 100 песен, работа над альбомом завершилась 7 июля 2011 года. Группа изначально была намерена выпустить альбом 14 июля, но дату релиза пришлось перенести на 5 сентября, ссылаясь на «трудный период» в лейбле. В итоге, 22 августа группа объявила, что релиз состоится 3 октября.

Музыка и текст 
Альбом был написан в жанрах электропоп и данс-поп, что сильно отличило его от предыдущих альбомов, для которых были характерны жанры бабблгам-поп и евродэнс. Участник группы Рене Диф охарактеризовал альбом как «более жёсткий, агрессивный и танцевальный». В треках «Like A Robot» и «Sucker For A Superstar» было неоднократно использовано слово «Fuck». По признанию Дифа, группа не была обеспокоена этим моментом.

Критика 

В отличие от предыдущих альбомов, отзывы об альбоме существенно разнились. Особое внимание критики уделяли смене стиля, к переходу в более «зрелый и взрослый» стиль. Музыкальный критик Джон О’Браен из Allmusic оценил альбом в две с половиной звезды из пяти возможных и отметил, что не услышал в записи характерный для группы «лёгкий, кристальный, мультяшный оттенок». Также он отметил, что используя нецензурные слова и типичное электро-звучание в надежде на «зрелый стиль», группа утратила свой оригинальный стиль и приблизилась к «шаблонному звучанию».

Коммерческое состояние 
7 октября 2011 года альбом дебютировал в датском чарте с шестой строчки. К тому моменту было продано 1615 копий. На следующей неделе альбом поднялся на вторую строчку с объёмом продаж в 2282 копии. 17 октября объём продаж достиг отметки 10 000 копий, Международная федерация производителей фонограмм присвоила альбому статус золотого. На третьей неделе альбом потерял позиции и оказался на двенадцатой строчке с продажей всего 751 копию. На седьмой неделе альбом выбыл из чарта.

Список композиций

Чарты

Синглы 
How R U Doin? — релиз состоялся 14 марта 2011. Трек занимал 4 позицию в первую неделю на Датском хит-параде синглов.

Примечания 

Aqua
Поп-альбомы
Альбомы на английском языке